Aitne (griechisch: ) bezeichnet:

 in der Antike den Vulkan Ätna
 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Aitne (Mythologie)
 einen Mond des Jupiter, siehe Aitne (Mond)
 eine antike Stadt in Sizilien, siehe Aitne (Sizilien)